Ероуз FA1 е болид от Формула 1 използван от Ероуз през сезон 1978. Пилоти са Рикардо Патрезе и Ролф Щомелен.

Болиди от Формула 1